Серге́й Алекса́ндрович Ахма́нов (14 июля 1929, Москва — 1 июля 1991, Москва) — советский физик, один из основателей нелинейной оптики. Доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Сергей Ахманов родился в Москве в семье преподавателей МГУ Ольги Сергеевны (филологический факультет) и Александра Сергеевича Ахмановых (философский факультет).

Окончил физический факультет МГУ (1953). Кандидат физико-математических наук (1963, тема диссертации: «О влиянии флуктуаций на протекание переходных процессов в автоколебательных системах»). Доктор физико-математических наук (1968, тема диссертации: «Электромагнитные волны в нелинейных диспергирующих средах»).

В 1962 совместно с Р. В. Хохловым организовал в МГУ первую в СССР лабораторию нелинейной оптики. Профессор (1968), заведующий кафедрой общей физики для мехмата (1974-1977) и с 1978 заведующий кафедрой общей физики и волновых процессов (по 1991) физического факультета. С 1980 кафедра располагается в специально построенном Корпусе нелинейной оптики МГУ. Инициатор создания и один из организаторов Международного учебно-научного лазерного центра МГУ (1989). В МГУ читал курсы: «Основы статистической радиофизики» [2,3], «Физическая оптика» [7].

Председатель Координационного совета по программе «Лазеры» Госкомитета СССР по народному образованию (1985—1991). Заместитель председателя Научного совета АН СССР по проблеме «Когерентная и нелинейная оптика» (1978—1991). Председатель программных комитетов Международных конференций по когерентной и нелинейной оптике (1978—1991). Инициировал серию Международных конференций по применению лазеров в науках о жизни (LALS), которая с 1986 года по настоящее время стала одним из ведущих мировых форумов по биофотонике и лазерной биомедицине. Член редколлегий журналов «Успехи физических наук» (1980—1991), «Квантовая электроника» (1978—1991).

Вместе с академиком Р. В. Хохловым является создателем крупной научной школы по нелинейной оптике и лазерной физике. Подготовил более 40 кандидатов и докторов наук. Опубликовал около 200 научных работ.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Область научных интересов 
Теория электромагнитных волновых процессов в нелинейных диспергирующих средах, нелинейная оптика, нелинейная лазерная спектроскопия, взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом, генерация сверхкоротких лазерных импульсов, статистическая радиофизика и оптика.

Научные достижения 
Ахмановым исследовано параметрическое преобразование частоты в нелинейных волновых системах радио- и СВЧ-диапазонов, и эти результаты нашли применение при разработке широкополосных радиотехнических устройств. Им впервые была сформулирована (совм. с Р. В. Хохловым, 1962) идея и предложена схема параметрического усиления и генерации светового излучения. Предсказал явление нелинейной оптической активности (1965).

С. А. Ахманову принадлежат фундаментальные приоритетные результаты в теории электромагнитных волновых процессов в нелинейных диспергирующих средах и в разработке эффективных нелинейно-оптических преобразователей частоты (1957—1961). В 1962 впервые сформулировал (совместно с Р. В. Хохловым) идею и предложил схему параметрического генератора светового излучения, которая была реализована в 1965. В 1968 под его руководством созданы перестраиваемые генераторы сверхкоротких импульсов, которые позволили получать пикосекундные, а впоследствии и фемтосекундные световые импульсы, перестраиваемые в диапазоне длин волн от 0,3 до 10 мкм. Вместе с учениками и сотрудниками выполнил приоритетные работы по нестационарным нелинейным явлениям в оптике и разработал новый метод спектроскопии, известный теперь как «спектроскопия когерентного антистоксова рассеяния света» (спектроскопия КАРС) или «спектроскопия четырехфотонного смешения». Этот метод нашел широкое применение в различных областях науки и промышленности. Под руководством С. А. Ахманова были разработаны эффективные методы нелинейной оптической диагностики быстрых процессов в сильно возбужденных полупроводниках, проведены исследований нелинейно-оптических эффектов высших порядков и выполнены работы, связанные с новым классом явлений — нелинейной релаксацией сильно колебательно-возбужденных молекул. в 1985 вместе с сотрудниками начал работы по самовоздействию в нелинейных системах с двумерной обратной связью, которые привели к открытию ряда принципиальных новых оптических явлений. Выполнил первые исследования по флуктуационным явлениям при нелинейном взаимодействии световых волн, параметрическим процессам и рассеянию при шумовой накачке, взаимодействию сильного шумового поля с квантовыми системами, разработал новые подходы к решению стохастических нелинейно-оптических задач.

Суммируя, им были выполнены пионерские работы по исследованию флуктуационных и нестационарных явлений при нелинейных взаимодействиях световых волн, заложены основы статистической нелинейной оптики. С 1972 под руководством Ахманова и при его непосредственном участии разработан ряд новых методов когерентной лазерной спектроскопии и лазерной диагностики вещества и природных сред (в частности, метод когерентной активной спектроскопии рассеяния света — КАРС), созданы мощные пико- и фемтосекундные лазерные системы для исследования физики сверхсильных световых полей, исследованы нелинейно-оптические процессы высших порядков в конденсированных средах.

Семья 
 Жена — Майя Васильевна Ахманова, урождённая Крылова (9.05.1929)
 Сын — Александр (род. 1955), физик.
 Дочь — Анна (род. 1967), биолог.

Награды 
 Ломоносовская премия (1964)
 Ленинская премия (1970)
 Орден Трудового Красного Знамени (1980)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1989)

Публикации

Книги 
 Р. В. Хохлов, С. А. Ахманов. Проблемы нелинейной оптики. — М.: ВИНИТИ, 1964. (Серия «Итоги науки»)
 С. А. Ахманов, А. С. Чиркин. Статистические явления в нелинейной оптике. — М.: Изд-во МГУ, 1971.
 С. А. Ахманов, Ю. Е. Дьяков, А. С. Чиркин. Введение в статистическую радиофизику и оптику. — М.: Наука, 1981.
 С. А. Ахманов, Н. И. Коротеев. Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света. — М.: Наука, 1981.
 С. А. Ахманов, В. А. Выслоух, А. С. Чиркин. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. — М.: Наука, 1988.
 Новые физические принципы оптической обработки информации. / Под ред. С. А. Ахманова, М. А. Воронцова. — М.: Наука, 1990.
 С. А. Ахманов, С. Ю. Никитин. Физическая оптика. — М.: Изд-во МГУ, 1998. ISBN 5-211-04858-X, ISBN 978-5-211-04858-4

Статьи

Рецензии

Литература

Ссылки 
 С. А. Ахманов. Профессора Московского Университета 1755—2004. Биографический словарь, том 1, Изд-во МГУ, 2005, с. 72
 С. А. Ахманов. Энциклопедия физического факультета МГУ, том 2, 2008, с. 32-33
 Фотографии С. А. Ахманова
 История кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ
 Могила С. А. Ахманова на Троекуровском кладбище
 Памяти Сергея Александровича Ахманова. // Успехи физических наук / Personalia 53(092) Декабрь 1991 г. Том 161, No 12

Примечания 

Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ
Физики СССР
Радиофизики
Оптики СССР
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Похороненные на Троекуровском кладбище